Forstera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Forstera ingår i familjen Stylidiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Asterordningen
Forstera